Leonidow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iljitsch Leonidow (1902–1959), sowjetischer Architekt
 Leonid Mironowitsch Leonidow (1873–1941), russischer Schauspieler und Regisseur
 Maxim Leonidowitsch Leonidow (* 1962), russischer Musiker und Schauspieler